Orrnäs kan avse:
Orrnäs, Vasa – ett bostadsområde i Vasa stad, Finland
Orrnäs, Kimito kommun – en by i Kimito kommun, Västra Finlands län
Orrnäs, Bodums socken –  en by i Bodums socken utanför Rossön i Strömsunds kommun
Orrnäs, Ödeshög - ett gods i Ödeshögs kommun,